Ashmore bezeichnet:

 eine Inselgruppe im Indischen Ozean, siehe Ashmore-Inseln

Orte in England:
 Ashmore (Dorset)

in den Vereinigten Staaten:
 Ashmore (Florida), im Wakulla County
 Ashmore (Georgia), im Liberty County
 Ashmore (Illinois), im Coles County
 Ashmore (Texas), im Gaines County

Personen:
 Aaron Ashmore (* 1979), kanadischer Schauspieler
 Edward Ashmore (1919–2016), britischer Admiral
 Edward Bailey Ashmore (1872–1953), britischer Generalmajor
 Frank Ashmore (* 1945), US-amerikanischer Schauspieler
 Gerry Ashmore (1936–2021), britischer Rennfahrer
 Harry Scott Ashmore (1916–1998), US-amerikanischer Herausgeber
 John D. Ashmore (1819–1871), US-amerikanischer Politiker
 Jonathan Ashmore (* 1948), britischer Biophysiker
 Marion Ashmore (1899–1948), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Robert Thomas Ashmore (1904–1989), US-amerikanischer Politiker
 Shawn Ashmore (* 1979), kanadischer Filmschauspieler und Filmproduzent